Jungferndorf je německý název českých sídel:
 Kobylá nad Vidnavkou – obec v okrese Jeseník
 Panenská – osada, součást obce Petrovice v okrese Ústí nad Labem

Německé názvy sídel v Česku